Джиемуратов (карак. Жумамуратов) — каракалпакская фамилия. Известные носители:
 Джиемуратов, Джумамурат Джиемуратович (1920—2001) — советский каракалпакский партийный деятель.
 Джиемуратов, Тлеуберген Купбатулла улы (1915—1990) — советский каракалпакский поэт, драматург, писатель и публицист, Народный поэт Каракалпакской АССР (1957), Народный поэт Узбекской ССР (1969).